Сія́ч, сіва́ч — той, хто займається сівбою
 «Сіяч» — видавниче товариство в Черкасах на Київщині
 «Сіяч» — журнал, що виходив у Коломиї в 1932—1933 роках
 «Сіяч» — пересувний театр в УРСР у 1923—27 роках
 «Сіяч» — картина Ж.-Ф. Мілле
 «Сіяч» — серія картин Вінсента ван Гога
 «Сіяч» — золота монета СРСР, випущена у 1923 році

Див. також 
 «Божий сіяч» — газета Тернопільсько-Зборівської митрополії Української греко-католицької церкви
 «Духовний сіяч» — церковно-народний двотижневий журнал, що виходив у 1927—1931 р.р.
 «Притча про сіяча» — одна з євангельських притч
 «Притча про сіяча» — науково-фантастичний роман американської письменниці Октавії Батлер
 Сіятель (значення)
 «Сівач» — журнал